Дьеркс () — франкоязычное имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дьеркс, Леон (1838—1912) — французский поэт.
 Дьеркс, Анна Катарина (в монашестве Мария Адольфина; 1866—1900) — святая Римско-Католической Церкви.